В Астрахани числится 653 памятника истории и культуры, так же более 300 являются дополнительными, вновь выявленными или созданными.

Список памятников и скульптурных композиций Астрахани

Кировский район

Советский район

Ленинский район

Трусовский район 

Примечание: * Дата открытия

Ссылки 

 love-astrakhan.ru

Литература 

 Путеводитель по Астрахани. - Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1967.
 Путеводитель по Астрахани. - Нижне-Волжское книжное издательство, 1970.
Марков, А.С. Записки астраханского краеведа/ А.С.Марков. – Астрахань, 2011.

Примечания 

Памятники Астрахани
Астрахань